Григорівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Григорівська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Григорівська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Григорівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.